Mago (fantasia)
 Feiticeiro (Jaguaribe)
 Feiticeiro (classe de personagem)

Desambiguação